L'Idole est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 L'Idole, film d'Alexander Esway, sorti en 1946 ;
 L'Idole, film de Samantha Lang, sorti en 2002.

Roman 
 L'Idole, roman de Robert Merle, publié en 1987 ;
 L'Idole, roman de Serge Joncour, publié en 2004.

Voir aussi